Алиенация (отчуждение) може да се отнася до:

 Алиенация (право) – термин в правото
 Алиенация (социология)
 Теория на Маркс за отчуждението
 Ефект на отстраняването (понякога като алиенационен ефект)
 Отчуждение от родителите